Niedieck ist der Familienname von

 Ania Niedieck (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Ferdinand Dominicus Niedieck (1801–1885), deutscher Bankier und Abgeordneter